Hartford City kan syfta på:

Hartford City, Indiana
Hartford City, West Virginia